A 31 121-es számú mellékút egy öt számjegyű, ehhez képest aránylag hosszú, több mint 13 kilométeres mellékút Heves és Pest megyék határvidékén.

Nyomvonala 

A 3104-es útból ágazik ki, annak 24+850-es kilométerszelvénye közelében, a Pest megyei Tura területén, délkelet felé. 3,2 kilométer után lép át a már Heves megyéhez tartozó Boldog területére, amelynek első házait 5 kilométer megtétele után éri el. Nagyjából a hatodik kilométere után, a település központjában találkozik a 3126-os úttal, amely itt ér véget, bő 4 kilométer megtétele után. Itt az út már kelet felé halad: települési neve eddig a pontig Turai út, innen egy rövid szakaszon Tabán út.

A település templomát elérve északi irányba fordul és újból nevet vált: Kossuth Lajos út néven halad tovább, nem sokkal később már nem is északi, hanem északnyugati irányban. Hamarosan ismét északabbi irányba fordul és a Hatvani út nevet veszi fel. Végső szakaszán – részben már Hatvan területén, Boldogi út néven – több irányváltása is történik, keresztezi a Hatvan–Szolnok-vasútvonalat és több iparvágányt is. Legutolsó méterein beletorkollik a 31 601-es számú, egyirányú (a 3-asról, Budapest felől lehajtó, s csak eddig az útig vezető) útszakasz. A 3-as főút 58. kilométere után lévő körforgalomba becsatlakozva ér véget.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 13,324 kilométer.

Története 

Egy 1,300 kilométeres szakaszát (a 3+000 és a 4+300 kilométerszelvények között) 2019 második felében újítják fel, a Magyar Falu Program útjavítási pályázatának I. ütemében, a Heves megyei Boldog település területén.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31121
31121
Tura
Hatvan közlekedése